Longá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Longá (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Longá (ort i Grekland, Peloponnesos), Messenien, 

Robotskapade Greklandförgreningar